Pusti est un toponyme qui peut désigner :
Pusti, une île de Croatie ;
Pusti, une localité de Croatie située dans la municipalité de Svetvinčenat, comitat d'Istrie.